«Иммаколата и Кончетта, история ревности» () — итальянская драма 1979 года режиссёра Сальваторе Пишичелли.

Сюжет 
Рассказ о любовной связи двух женщин из низших слоёв общества Неаполя. Иммаколата попала в тюрьму за вовлечение в проституцию, Кончетта — за превышение самообороны. Познакомившись в тюрьме, они продолжают связь и после выхода из неё. Не взирая на общественные предубеждения, решают жить вместе. Иммаколата уходит от мужа. Но межличностные сложности, вызванные изменой Иммаколаты, оказываются сильнее трудностей внешних, и проводят к трагической развязке.

Актёрский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 «Бензин» — итальянская драма 2001 года.
 «Открой моё сердце» — итальянская драма 2002 года.
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Италии